Parangolés - objetos artísticos cujo conceito foi criado pelo artista brasileiro Hélio Oiticica
Parangolé - uma banda de pagode baiano
"Parangolé" - canção do cantor brasileiro Lulu Santos, do seu álbum Popsambalanço e Outras Levadas.

Desambiguação